Le sommet du quartier général de l'OTAN 2001 est un sommet de l'OTAN, conférence diplomatique réunissant en session extraordinaire au grand quartier général des puissances alliées en Europe, en Belgique, du 23 au , les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord.

Avril 2001
2001 en Belgique
2001